Reichstagswahlkreis 1 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Königsberg 1, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Ostpreußen, Weimarer Republik, siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik